Museu de Montserrat, museu ubicat al monestir de Montserrat
 Museu de Mataró, museu de la ciutat de Mataró
 Marató del Montseny, cursa de muntanya que transcorre pel Parc Natural del Montseny
 Metges del Món, organització no governamental internacional que proporciona atenció mèdica en situacions o poblacions de risc
 Majoria Departamentista Mahoresa, partit polític de Mayotte, dependència d'ultramar francesa
 Observatori de MDM (de l'acrònim en anglès Michigan-Dartmouth-MIT), observatori astronòmic situat a Arizona (Estats Units)